Лобия, или гиацинтовые бобы, или египетские бобы () — вид травянистых, в основном вьющихся растений семейства .

Ботаническое описание 
Стебель достигает в длину до 3—5 м, даёт 15—20 боковых побегов.
Листья сформированы тремя листочками. Крупные цветки белого, красноватого или пурпурного цветов собраны в кистевидные соцветия.

Плоды — бобы, сплюснутые, изогнутые, с клювовидно заострёнными кончиками, в которых формируется от двух до четырех семян.  
Семена крупные, шаровидной, яйцевидной или уплощённой формы, с рубчиком, белого, или коричневого, чёрного цвета.

Значение и применение 
Известно в культуре с древности, как пищевое и кормовое растение. Место происхождения достоверно неизвестно, предположительно возник в предгорьях Килиманджаро, откуда проник в Египет и Азию. Возделывается преимущественно в тропических и субтропических районах Азии и Африки, порой в Южной и Центральной Америке.

В пищу используются несозревшие бобы и спелые семена. Используется в составе классического грузинского лобио, с XVII века с появлением фасоли этот вариант рецепта стал терять популярность.

Существует множество сортов и форм. В Европе культивируется как однолетнее декоративное растение.

Таксономия 
Ранее растение включали в род , в связи с чем во многих публикациях растение упоминается как Долихос обыкновенный, или Долихос лаблаб.

Синонимы:

Примечания

Ссылки 
 

Мотыльковые
Овощи